Das Tashkent Open 2003 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Taschkent. Es war Teil der WTA Tour 2003 und fand vom 4. bis 12. Oktober 2003 statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2003
Tennisturnier in Taschkent